Le  Casbianca  est un aviso - torpilleur français lancé en 1895, désarmé de 1904 à 1911, modifié en 1912 en mouilleur de mines qui explosa le , victime de l'explosion de l'une de ses mines dans le Golfe de Smyrne. Le naufrage fit 86 morts.

Notes et références 

Aviso de la Marine française
Bateau lancé en 1895
Navire coulé en 1915